Millotauropus är ett släkte av mångfotingar. Millotauropus ingår i familjen Millotauropodidae. 

Millotauropus är enda släktet i familjen Millotauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Millotauropus